

Geografia 
 Strade  – villaggio nella contea di Mayo in Irlanda

Musica 
 Strade  – album di Federico Troiani del 1979
 Strade  – album di Eugenio Finardi del 1984
 Strade  – album di Goran Kuzminac del 1992
 Strade  – singolo dei Tiromancino del 2000
 Strade  – singolo dei Subsonica del 2008
 Strade  – singolo di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli del 2017

Teatro 
 Strade  – Spettacolo di rivista scritto da Michele Galdieri, Dan Caslar, Attilio Staffelli, Giovanni D'Anzi e Gaetano Franco, nel 1932.

Altro 
 Strade  – vie di comunicazione